Caius Laelius consul de Rome en 190 av. J.-C.).
 Caius Laelius Sapiens homme d'État romain. Fils de Caius Laelius (consul en 190 av. J.-C.).